Fors socken kan syfta på:
Fors socken, Jämtland
Fors socken, Södermanland
Fors socken, Västergötland